Orkoien är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Orkoien ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Orkoien är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är San Cristóbal,  meter över havet,  km nordost om Orkoien. Runt Orkoien är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km öster om Orkoien. Trakten runt Orkoien består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Navarra